Het vrouwendubbelspel van het tennis op de Olympische Zomerspelen 2008 in Peking vond plaats van 12 tot en met 17 augustus 2008. Het evenement werd georganiseerd door de International Tennis Federation onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité. Er werd gespeeld op de hardcourt-banen van het Olympic Green Tennis Center.

De titelhoudsters waren de Chinese Li Ting en Sun Tiantian. Li Ting speelde niet mee. Sun Tiantian verdedigde haar titel samen met Peng Shuai – zij kwamen evenwel niet voorbij de eerste ronde. In de personen van Yan Zi en Zheng Jie wist China wel een bronzen medaille in de wacht te slepen. Virginia Ruano Pascual verdedigde met succes de Spaanse zilveren medaille die zij in Athene had gewonnen, ditmaal met Anabel Medina Garrigues aan haar zijde. De Amerikaanse zussen Venus en Serena Williams brachten het goud terug naar de Verenigde Staten, na het enige verlies van dat land sinds de herintroductie van het olympisch tennis op de Spelen van 1988. De zussen wonnen het hoogste eremetaal reeds eenmaal eerder, op de spelen van 2000 in Sydney.

Geplaatste teams

Toernooischema 

IP = ITF-plaatsing

Gouden finale

Bronzen finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel

Tennis op de Olympische Zomerspelen 2008